Mór beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Mór
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Mór
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Mór

Siehe auch:

Mor
 Mohr (Begriffsklärung)
 Moor (Begriffsklärung)
 Morr